Příjmení Kostić nosí více významných osobností:

 Bora Kostić (1930–2011) – jugoslávský fotbalista srbské národnosti
 Boris Kostić (1887–1963) – jugoslávský šachista
 Filip Kostić (* 1992) – srbský profesionální fotbalista
 Laza Kostić (1841–1910) – srbský básník, právník, překladatel a profesor
 Mina Kostićová (* 1979) – bosensko-srbská zpěvačka romského původu